Аббревиатура ДДД может означать:
 Досье детектива Дубровского (Д. Д. Д.)
 Дихлордифенилдихлорэтан — продукт распада ДДТ
 Дегазация, дезактивация, дезинфекция — одно из основных направлений деятельности войск РХБЗ.
Также D.D.D.
 Data Display Debugger
 Domain-driven design (Проблемно-ориентированное проектирование) — парадигма объектно-ориентированного программирования, нацеленная на ускорение разработки программных проектов, связанных со сложными доменами.
 Dono dedit dedicavit — латинская фраза, означающая «данный и освященный как подарок» ()

Примечания